Linie autobusowe w Toruniu – historia linii autobusów miejskich w Toruniu.

Historia

Statystyka

Linie autobusowe 
System komunikacji autobusowej w Toruniu składa się z (stan z maja 2019 roku):

Wszystkie toruńskie linie autobusowe (z wyjątkiem linii "0" i "C") maja dwucyfrową numeracje.

Linie dzienne

Linie podmiejskie

Linie nocne

Linia turystyczna

Zobacz też 
 Transport w Toruniu

Przypisy

Bibliografia 
 Walczak-Więcławska A., 1986: 95 lat w służbie toruńczyków. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Toruń

Linki zewnętrzne 
 Strona Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu
 Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej

Autobusy w Toruniu